Muck est un jeu vidéo de survie et d'exploration sorti le  sur ordinateur. Il est édité et développé par Dani, créateur dudit jeu.

Système de jeu 
Muck est un jeu de survie, dans lequel vous arrivez seulement muni d'un pagne, votre but sera soit d'y survivre le plus longtemps ou de la quitter par le bateau.  

Vous avez accès à différentes ressources dont des bois et des minéraux. Tel que lOak ou lAdamantite. Des vaches pâturent aussi sur l'île tout entière souvent en troupeau de trois individus. L'île est régie par cycle de jour/nuit, durant lequel 12 h - 24 h équivalent au jour et 0 h - 12 h à la nuit. Sur cette île, vous pouvez aussi commercer avec des villageois lesquels vous vendrons des objets contre un certain prix. Lors de la nuit, des montres apparaitront tout autour de vous, cependant il n'est pas non-commun d'avoir à affronter des ennemis lors de la journée. Il peut aussi y avoir des Boss ; quatre plus le boss final. Sur l'île, il y a des totems ainsi que des coffres, les premiers sont gratuits : Ils varient en fonction de si, il y a un Boss qui est représenté sur le totem, ainsi que si il sera Buff en fonction du temps, surtout si il a une gemme ou non sur ledit totem. Les coffres tant à eux sont toujours payants exceptions faites aux coffres verts et noirs, ainsi que quelques coffres dans les huttes soit par Bug ou volonté du développeur. Les coffres (payants) sont de trois raretés différentes : Blanc, Blue, Or. Les prix varient en fonction du temps que vous avez passez dans votre partie, donc du nombre de jour, ainsi que de l'ordre susdit par ordre croissant. Il est possible de construire différents éléments de constructions afin de construire un château par exemple. 

Lorsque vous aurez, accédez au bateau, vous pourrez le réparer et ainsi tuez le Boss final : Bob le dragon.

Développement 

Muck est créé par Dari lorsqu'un commentaire Youtube lui disant qu'il n'était pas capable de créer un jeu de survie. Dani créa un jeu de survie avec des difficultés certaines comme cités dans ses deux vidéos dédiées au développement de Muck. Sa popularité fut augmenté par de nombreux streamers et youtubers y jouant.

Musique 
La bande son est composée par Context Sensitive, elle est composée de quatre musiques : Slap Tree Smack Rock, Muckin Around, Gronk Stronks, Bob Boss'.

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2021